Xilin Gol (Forenklet kinesisk: 锡林郭勒盟; traditionel kinesisk: 錫林郭勒盟; pinyin: Xīlínguōlè méng; mongolsk: ; transkription: Sili-yin γool ayimaγ) er et liga i den autonome provins Indre Mongoliet i det nordlige Kina. Xilin Gol har et areal på 202.580 km², og en befolkning på 950.000 mennesker, med en tæthed på 5 indb./km² (2007). Området grænser til Mongoliet mod nord, til Chifeng, Tongliao og Hinggan mod øst, Ulanqab mod vest og bypræfekturene Chengde og Zhangjiakou i Hebei mod syd.

Hovederhverv er minedrift og landbrug.

Administrative enheder 
Ligaet Xilin Gol har jurisdiktion over 2 byamter (市 shì), et amt (县 xiàn) og 9 bannere (旗 qí).

Bypræfekturer i Indre Mongoliet